Un Baby boomer est une personne née pendant un baby-boom.
 Baby Boomer est un jeu vidéo.